Das Shanghai Masters 2017 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 13. bis 18. November im Shanghai Indoor Stadium in China ausgetragen wurde. 

Titelverteidiger war Ding Junhui, er musste allerdings aufgrund einer Bindehautentzündung kurzfristig absagen. Der zweimalige Turniersieger wurde abgelöst von Ronnie O’Sullivan, der ebenfalls zum zweiten Mal in Shanghai gewann. Er besiegte Judd Trump im Finale mit 10:3. Mit seinem 30. Ranglistensieg übernahm O’Sullivan alleine Platz 2 der ewigen Bestenliste.

Die elfte Austragung des Shanghai Masters war die letzte als Ranglistenturnier. 2018 wurde das Turnier als Einladungsturnier fortgeführt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde in diesem Jahr an das der anderen chinesischen Weltranglistenturniere angeglichen. Es stieg um knapp die Hälfte von 463.000 auf 700.000 £. Die Einzelprämien erhöhten sich dadurch erheblich, der Sieger bekam bspw. 150.000 statt 85.000 £. Und die Einstiegsprämie verdoppelte sich von 2.000 auf 4.000 £. Wegen der Umstellung auf eine einzige Qualifikationsrunde bekommen aber auch nur noch 64 statt 96 Spieler eine Prämie.

Der Rolling 147 Prize für ein Maximum Break stand bei 5000 £.

Finalrunde 
Erstmals spielten in Shanghai in der ersten Runde 64 statt 32 Spieler. Erstmals waren die Top 16 der Weltrangliste nicht automatisch für das Hauptturnier gesetzt, sondern mussten ebenfalls in die Qualifikation, die 5 von ihnen nicht überstanden. Mit Stuart Bingham fiel ein weiterer Topspieler aus, er war zwischenzeitlich vom Weltverband wegen seiner Spielwetten gesperrt worden.

kl. = kampflos

Finale 
Beide Spieler standen zum dritten Mal im Finale des Shanghai Masters und spielten zum ersten Mal in der Grand Hall gegeneinander. Judd Trump hatte vier der fünf vorhergehenden Runden zu Null gewonnen und nur im Halbfinale drei Frames abgegeben. Im Finale kam er aber überhaupt nicht ins Spiel und Ronnie O’Sullivan zog Frame um Frame davon. Er führte bereits 7:0, bevor Trump mit zwei Spielgewinnen noch eine Resthoffnung für die Abendsession aufrechterhielt. Doch am Abend startete O’Sullivan sofort mit einem Century-Break und eine mögliche Aufholjagd von Trump wurde beim Stand von 3:8 schon wieder gestoppt, als er den Frameball vergab und O’Sullivan den 12. Frame mit der letzten Schwarzen stahl. Anschließend vollendete er zum 10:3 und holte sich nach 2009 seinen zweiten Turniertitel und seinen 30. Weltranglistentitel insgesamt.

Qualifikation 
In diesem Jahr wurde auch beim Shanghai Masters das alte Qualifikationssystem abgeschafft, das aus vier Runden mit Staffelung nach Weltranglistenplatz bestand. Stattdessen mussten wie bei allen anderen entsprechenden Turnieren alle Profis zu einem Ausscheidungsspiel um die Teilnahme am Top-64-Endturnier antreten. Allerdings hatten 127 Profis für das Turnier gemeldet und weil der chinesische Verband außerdem noch vier Wildcard-Spieler stellen durfte, musste erstmals in dieser Saison eine Vorqualifikation angesetzt werden, damit für die eigentliche Qualifikationsrunde 128 Spieler übrig blieben.

Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Oktober 2017 in der Robin Park Arena in Wigan bei Manchester ausgetragen. Eine Reihe von Spielen fand jedoch erst in Shanghai zum Auftakt des Hauptturniers statt. Die Wildcard-Runde und die davon abhängigen Qualifikationsspiele wurden ebenso nach China verlegt, wie die Spiele des Titelverteidigers Ding Junhui, des zweiten chinesischen Spitzenspielers Liang Wenbo und der besten zwei der Weltrangliste Mark Selby und John Higgins. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

Wildcard-Runde

|}

Qualifikationsrunde

|

|}
|}

WC = Wildcard-Spieler
kl. = kampflos

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen

Weblinks 
 Homepage des Shanghai Masters (chinesisch)

2017
Snookerveranstaltung 2017